Миннибаево () — село в Альметьевском районе Татарстана, административный центр Миннибаевского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Кичуй, в 17 км к юго-западу от г. Альметьевск.

История 
Известно с 1735 г.
В дореволюционных источниках село Миннибаево упоминается также под названием Кичуйбаш Менлибаево. В 18 — 1-й половине 19 в. жители относились к категориям тептярей и государственных крестьян, часть которых (бывшие служилые татары) выполняла лашманную повинность. Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство. По сведениям 1795 г., функционировала водяная мельница, 1889 г. — мечеть и 3 водяные мельницы, 1897 г. — мечеть и 2 водяные мельницы. В начале 20 в. действовали соборная мечеть (начала 19 в., в 1882 г. перестроена), медресе, 3 водяные мельницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2304 десятин.

По переписи 1897 года в деревне Миндубаева (Менлибаева) Бугульминского уезда Самарской губернии проживали 1115 человек (577 мужчин, 538 женщин), в том числе 1108 мусульман.

До 1920 г. село входило в Мордовско-Ивановскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии.С 1920 г. в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930 г. в Альметьевском районе. Ныне центр Миннибаевского сельского поселения.

В 1929 г. в селе организован колхоз «Октябрь». В 1958 г. вошёл в состав колхоза им. Сталина. В 1964 г. вошёл в состав объединённого колхоза «Урняк». В 1965 г. реорганизован в совхоз «Нефтяник». В 1983 г. на базе миннибаевского отделения совхоза «Нефтяник» создано подсобное хозяйство НГДУ «Сулеевнефть», позже СХК «Миннибаевский», с 2000 г. ООО «Миннибаевский», ныне ООО «Союз Агро». Жители занимаются полеводством, мясным скотоводством.

Население

Известные уроженцы 
 Шамиль Бикчурин (1928–1991) — писатель, заслуженный работник культуры РСФСР.  
 Н.М. Ибрагимов (р. 1957) — инженер-механик, лауреат Государственной премии РТ.
 Фатих Карими (1870–1937) — писатель, издатель, общественный деятель, репрессирован, реабилитирован посмертно.

Социальная инфраструктура 
В селе действуют средняя школа (с 1987 г.), детский сад (с 1981 г.), дом культуры, 2 библиотеки, мечеть (с 1995 г.). В 1998 г. открыт Мемориальный музей Ф.Карими (фонды насчитывают 1830 ед. хр., экспозиция посвящена Ф.Карими и краеведению).

В окрестностях села обустроен родник «Тегермэн шарлавыгы».

Примечания

Источники 
 https://tatarica.org/application/files/1316/0837/6920/NP_1.pdf
 http://www.ite.antat.ru/articles/punkt_m/m_155.shtml
 Миннибаево//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 343

Населённые пункты Альметьевского района